Stupina se poate referi la:

Stupină, locul pe care se află amplasate familiile de albine

Localități din România:
Stupina, Constanța 
Stupina, Olt
Stupina, Vrancea

Vezi și 
Stupini (dezambiguizare)